Fournier peut faire référence à :

Sens propre 
Un fournier s. m. (de l'ancien français fourneirs, lui-même du latin furnarius, de furnus, un four) était une personne qui tenait un four, souvent banal, pour cuire du pain. Actuellement boulanger.

Anthroponyme

 Fournier, un prénom masculin.
 Fournier, un patronyme français.

Toponyme 

En France

Lycée Alain-Fournier, lycée public de Bourges
Square Alain-Fournier, voie parisienne du  arrondissement
Rue Alain-Fournier, rue de Saint-Priest
Place du Docteur-Alfred-Fournier, place parisienne du  arrondissement
Rue Édouard-Fournier, rue parisienne du  arrondissement
Place Félix-Fournier, place du centre-ville de Nantes
Stade Fernand-Fournier, stade de football situé à Arles
Au Canada
Bras Fournier, un affluent de la rivière Valin, dans monts Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada
Réserve écologique Irène-Fournier, réserve écologique québécoise, au Canada
En astronomie
, astéroïde découvert en 1991
Fournier, cratère d'impact de la planète Mars
Autres
Musée Fournier des cartes à jouer, musée espagnol à Vitoria-Gasteiz
 Île Fournier, île de l'archipel Palmer en Antarctique

Aviation 

René Fournier, est le créateur de onze avions et motoplaneurs appelés avions Fournier :
 Fournier RF-1, motoplaneur monoplace ;
 Fournier RF-2, motoplaneur monoplace ;
 Fournier RF-3, motoplaneur monoplace ;
 Fournier RF-4, motoplaneur monoplace ;
 Fournier RF-5, motoplaneur biplace en tandem ;
 Fournier RF-6, avion monoplan monomoteur d'école et de tourisme ;
 Fournier RF-7, motoplaneur monoplace ;
 Fournier RF-8, monoplan biplace d’école ;
 Fournier RF-9, motoplaneur biplace ;
 Fournier RF-10, motoplaneur biplace ;
 Fournier RF-47, avion biplace à aile basse d'école.

Dictée 

 La Dictée Éric-Fournier est un projet étudiant de création et de diffusion de dictées originales dans le but de proposer des activités ludiques de perfectionnement en langue française pour les enseignantes et les enseignants, lancée en 2007 et baptisée en l'honneur d'un étudiant du même nom.

Distinctions 

 Un prix littéraire appelé Prix Alain-Fournier en l'honneur de l'écrivain néo-romantique éponyme, est décerné tous les ans depuis 1986 à un nouvel auteur à Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, un des lieux récurrents du roman Le Grand Meaulnes, œuvre d'Alain-Fournier.
 Un prix journalistique appelé Prix Jules-Fournier en l'honneur du journaliste et critique littéraire éponyme, est décerné tous les ans depuis 1981 à un journaliste de la presse écrite québécoise en reconnaissance de la qualité de la langue de ses écrits journalistiques.

Entreprises 

 Le Groupe Fournier ou Laboratoires Fournier, entreprise française de produits pharmaceutiques, fondée en 1880 et fermée en 2011.
 Le Groupe Fournier Habitat, entreprise française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de meubles de cuisines, de salles de bains et de rangements, fondée en 1907.
 L'Agence de presse Fournier, agence de presse française spécialisée dans l'information financière et boursière, créée en 1874.
 L'Atelier Fournier, atelier maîtres verriers-artisans et de peintres verriers fondé en 1873.

Médecine 
Le docteur Jean-Alfred Fournier a décrit et donné son nom à plusieurs maladies, dont :
 Gangrène de Fournier.

Zoonyme 

Un genre d'oiseaux appelé Furnarius regroupe six espèces de fourniers. Il s'agit de petits passereaux brun roux, endémiques de l'Amérique du Sud, membres de la famille des Furnariidae :

 Petit Fournier ;
 Fournier bridé ;
 Fournier variable ;
 Furnarius cinnamomeus ;
 Furnarius longirostris ;
 Fournier à bec clair ;
 Fournier roux ;
 Fournier huppé.